Bohdan Wodiczko (1911-1985) – polski dyrygent i pedagog muzyczny
 Krzysztof Wodiczko (ur. 1943) – zamieszkały w USA artysta pochodzenia polskiego